Termin GFPS ima više značenja.

 Geranilfarnezil difosfat sintaza, enzim
 -{Grand Forks Public Schools}-, školski sistem u Severnoj Dakoti